Mosa Trajectum - Latijnse aanduiding voor Maastricht
Traiectum (Utrecht) - Latijnse  aanduiding voor Utrecht (stad) en de  Romeinse naam voor hun fort in de Utrechtse binnenstad

Zie ook
 -tricht, -trecht voor voorde (doorwaadbare plaats)